Soomer ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Soomer (* 1998), estnischer Motorradrennfahrer
 Walter Soomer (1878–1955), deutscher Opernsänger und Gesangspädagoge